

Geografia

Finley – città del Nuovo Galles del Sud

Finley – capoluogo della Contea di Steele, Dakota del Nord
Finley – census-designated place della Contea di Benton, Washington
Finley – città della Contea di Juneau, Wisconsin

Persone
Cameron Finley – attore statunitense
Greg Finley – attore statunitense
Jermichael Finley – giocatore di football americano statunitense
Michael Finley – cestista statunitense	
Morris Finley – cestista statunitense	
Moses Israel Finley – storico ed etnologo statunitense
Ned Finley – attore, regista e sceneggiatore statunitense
William Finley – attore statunitense

Musica
Finley – gruppo musicale pop punk italiano